Allsvenskan 2000/2001 kan syfta på:

Allsvenskan i bandy 2000/2001
Allsvenskan i ishockey 2000/2001